Курганное — название населённых пунктов:

Россия 
 Курганное — название села Белгатой Шалинского района Чечни с 1944 по 1957 г.
 Курганное — село в Красногвардейском районе Крыма.

 Курганное — село в Красноперекопском районе Крыма.
 Курганное — село в Симферопольском районе Крыма.

Украина 
 Курганное — посёлок в Семёновском районе Полтавской области.